

Чикопі — місто, штат Массачусетс
 Чикопі — переписна місцевість, штат Канзас